Ибриану има више значења:

 Ибриану (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Ибриану (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији